Серге́й Ива́нович Сафро́нов:
 Сафронов, Сергей Иванович (1918—1983) — советский лётчик, майор, Герой Советского Союза.
 Сафронов, Сергей Иванович (1930—1960) — советский лётчик-истребитель, погибший при попытке сбить самолёт-шпион Ф. Пауэрса.